Anglické spojení Lost in Space je součástí názvu více encyklopedických článků:

 Lost in Space (seriál) – sci-fi seriál vysílaný v letech 1965–1968 na stanici CBS, 
 Ztraceni ve vesmíru, anglicky Lost in Space – sci-fi film z roku 1998 na motivy seriálu,
 Lost in Space (album) – album Aimee Mannové z roku 2002,
 Lost in Space Part I – EP německého projektu Avantasia z roku 2007,
 Lost in Space Part II – EP německého projektu Avantasia z roku 2007,
 Lost in Space – album skupiny Jonzun Crew z roku 1983,
 „Lost in Space (píseň)“ – singl z  alba Postcards from Heaven od Lighthouse Family z roku 1998.